Els epicinodonts (Epicynodontia) són un clade de teràpsids que conté la majoria de cinodonts, com ara els galesàurids, els trinaxodòntids i els eucinodonts (incloent-hi els mamífers). Fou descrit com a tàxon basat en un tronc per Hopson i Kitching (2001), que el definiren com el clade més extens que contingui Mammalia i exclogui Procynosuchus, un gènere del Permià superior que es troba entre els cinodonts més basals.

El cladograma següent, extret de Ruta, Botha-Brink, Mitchell i Benton (2013), presenta una de les diverses hipòtesis que s'han formulat sobre les relacions dels cinodonts:

Referències 

Cinodonts